Default (engl.: ‚Verzug‘ oder ‚Vorgabe‘; Aussprache amerikanisch [dɪˈfɔlt], britisch [dɪˈfɔːlt]) steht für:

 (allgemein): Standardannahme bzw. spezieller in der Informatik: Voreinstellung
 Schuldnerverzug (im angelsächsischen Recht bzw. Finanzwesen)
 Default (Band), eine kanadische Rockband
 Default-Effekt, kognitive Verzerrung

Siehe auch:
 Default-Klausel